Palazzo dell'Esposizione – palazzo di Catania, demolito nel 1911
 Palazzo dell'Esposizione – palazzo dell'Aquila
 Palazzo delle Esposizioni – palazzo di Roma